Marcus Antonsson (8 mei 1991) is een Zweeds voetballer, die als aanvaller uitkomt voor Malmö FF.

Carrière 
Antonsson begon zijn carrière bij het Zweedse Unnaryds GoIF. Daar werd hij ontdekt door Halmstads BK. In dienst van die club kwam de spits tot Antonsson 11 doelpunten in 71 optredens. Na vijf jaar voor Halmstad gespeeld te hebben, maakte Antonsson de overstap naar Kalmar FF. In zijn eerste seizoen in Småland kwam de aanvaller tot 12 doelpunten in 29 wedstrijden. Antonsson zette die vorm door in zijn tweede jaar. Halverwege de competitie was de spits topscorer van de Allsvenskan met 10 doelpunten in 12 wedstrijden.

Die fraaie statistieken leverden Antonsson een transfer naar Leeds United op. Bij de Engelse club wordt de aanvaller herenigd met Pep Clocet., die in Halmstad met Antonsson samenwerkte. Clocet is bij Leeds United assistent van hoofdtrainer Gary Monk. Antonsson overtuigt echter niet in zijn eerste seizoen in Engelse dienst. In zijn tweede jaar wordt hij daarom verhuurd aan Blackburn Rovers. In het seizoen 2018 komt Antonsson weer uit in de Allsvenskan. Malmö FF nam de aanvaller over van Leeds United.

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Kalmar FF

Antonsson, Marcus